Nomi – nieistniejąca polska sieć marketów budowlanych
 Nomi – miejscowość we Włoszech
 Nomi – miasto w Japonii
 Klaus Nomi – niemiecki piosenkarz
 Nomi – wyspa japońska koło Hiroszimy